Джон Мейсфилд (; 1 июня 1878 — 12 мая 1967) — английский поэт, писатель, журналист. С 1930 поэт-лауреат. Известен также фантастическими романами для детей: «Люди полуночи» (The Midnight Folk) и «Ящик наслаждений» (The Box of Delights).

Биография и творчество 
Джон Мейсфилд родился в Ледбери, Херефордшир. В юном возрасте нанялся на флот, и моряком отправился в Америку. В 1897 году вернулся в Англию и стал заниматься журналистикой. Выпускает несколько стихотворных сборников о жизни моряков, в частности «Морские баллады» («Salt-water ballads», 1902) и «Баллады» («Ballads», 1903). В 1911 году Мейсфилд публикует поэму «Вечное милосердие» («The everlasting mercy»), в которой иронически описывает обращение Саула Кейна, дебошира и пьяницы, к религии.

В ранней поэзии Мейсфилда есть многое от народной и разговорной речи. В более поздних произведениях («Сонеты и стихотворения», 1916 и «Холмы Лоллингдона и другие стихотворения», 1917) этого уже нет, а поэма 1919 года «Лис Ренар» имеет много общего с «Кентерберийскими рассказами» Джеффри Чосера.

Мейсфилд написал несколько пьес, исторических драм и автобиографических книг о писательском мастерстве. Известны также его критические очерки о творчестве Шекспира и Чосера.

Избранная библиография

Поэзия 
 1913 — «Художник-мазилка» ()
 1916 — «Сонеты и стихотворения» ()
 1917 — «Холмы Лоллингдона и другие стихотворения» ()
 1919 — «Лис Ренар» ()

Пьесы 
 1907 — «Чудо в Кэмпдене» () на основе исторического события (Кэмпденское чудо)
 1907 — «Миссис Хэррисон» ()
 1908 — «Трагедия Нэн» ()
 1910 — «Трагедия Помпея Великого» ()
 1914 — «Король Филипп» ()

Проза 
 1938 — «Мёртвый Нед» ()
 1939 — «Живой строптивый Нед» ()
 1941 — «В водовороте» ()
 1952 — «Быстро не освоишь» (), автобиографические очерки

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Страничка Джона Мейсфилда

Английские поэты
Поэты Великобритании
Писатели-фантасты Великобритании
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Великобритании
Поэты-лауреаты Великобритании
Пчеловоды
Президенты Общества авторов
Почётные доктора Йельского университета